Turniej łucznictwa na Island Games 2009 trwał od 29 czerwca do 2 lipca 2009 roku. Całość odbyła się w Mariehamn, stolicy Wysp Alandzkich na obiekcie zwanym Backeberg Sportsground, który zwykle służy jako boisko piłkarskie o wymiarach 100m x 150m.

Medale 
Medale dla poszczególnych krajów

Konkurencje męskie 
Rozegrano cztery konkurencje, które dotyczyły jedynie mężczyzn. Były konkurencje indywidualne na łukach klasycznych i bloczkowych na zasadach grupowych oraz pucharowych (knockout).

Łuki klasyczne 
W konkurencji tej wzięło udział dwanaście reprezentacji z następujących krajów: Bermudów, Gotlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Rodos, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych, Wyspy Man oraz Ynys Môn. Konkurencja odbyła się w dniach 29. i 30 czerwca.

Medaliści

Tabela 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Łuki bloczkowe 
W konkurencji tej wzięło udział dziewięć reprezentacji z następujących krajów: Gotlandii, Guernsey, Minorki, Orkadów, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych Wyspy Man oraz Ynys Môn. Konkurencja odbyła się w dniach 29. i 30 czerwca.

Medaliści

Tabela 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Łuki klasyczne (knockout) 
W konkurencji tej wzięli udział zawodnicy z następujących dwunastu krajów: Bermudów, Gotlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Rodos, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych Wyspy Man oraz Ynys Môn. Konkurencja odbyła się 1 lipca.

Medaliści

Przebieg 
Turniej przebiegł w sposób następujący:

Przed 1/16 finału odbyły się jeszcze trzy mecze 1/32 finału.

Mecz o brązowy medal

Łuki bloczkowe (knockout) 
W konkurencji tej wzięli udział zawodnicy z następujących dziewięciu krajów: Gotlandii, Guernsey, Minorki, Orkadów, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych Wyspy Man oraz Ynys Môn. Konkurencja odbyła się 1 lipca.

Medaliści

Przebieg 
Turniej przebiegł w sposób następujący:

Mecz o brązowy medal

Konkurencje żeńskie 
Rozegrano cztery konkurencje, które dotyczyły wyłącznie kobiety. Były to: łucznictwo klasyczne i bloczkowe metodą grupową oraz pucharową (knockout).

Łuki klasyczne 
W konkurencji tej wzięło udział jedenaście reprezentacji z następujących krajów: Alderney, Bermudów, Gotlandii, Guernsey, Jersey, Orkadów, Rodos, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się w dniach 29. i 30 czerwca.

Medalistki

Tabela 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Łuki bloczkowe 
W konkurencji tej wzięło udział pięć reprezentacji z następujących krajów: Guernsey, Orkadów, Szetlandów, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się w dniach 29. i 30 czerwca.

Medalistki

Tabela 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Łuki klasyczne (knockout) 
W konkurencji tej wzięło udział jedenaście reprezentacji z następujących krajów: Alderney, Bermudów, Gotlandii, Guernsey, Jersey, Orkadów, Rodos, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 1 lipca.

Medalistki

Przebieg 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Mecz o brązowy medal

Łuki bloczkowe (knockout) 
W konkurencji tej wzięło udział pięć reprezentacji z następujących krajów: Guernsey, Orkadów, Szetlandów, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 1 lipca.

Medalistki

Przebieg 
Wyniki przedstawiały się następująco:

Mecz o brązowy medal

Konkurencje drużynowe 
Odbyły się cztery konkurencje drużynowe koedukacyjne. Były to łuki klasyczne i bloczkowe w formie grupowej oraz pucharowej (knockout).

Łuki klasyczne 
W konkurencji tej wzięło udział osiem reprezentacji z następujących krajów: Guernsey, Jersey, Orkadów, Rodos, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 29 i 30 czerwca.

Medaliści

Tabela 
Przebieg turnieju wyglądał następująco:

Łuki bloczkowe 
W konkurencji tej wzięło udział pięć reprezentacje z następujących krajów: Guernsey, Orkadów, Szetlandów, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 29 i 30 czerwca.

Medaliści

Tabela 
Przebieg turnieju wyglądał następująco:

Łuki klasyczne (knockout) 
W konkurencji tej wzięło udział osiem reprezentacji z następujących krajów: Guernsey, Jersey, Orkadów, Rodos, Szetlandów, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 2 lipca.

Medaliści

Przebieg 
Przebieg turnieju wyglądał następująco:

Mecz o brązowy medal

Łuki bloczkowe (knockout) 
W konkurencji tej wzięły udział cztery reprezentacje z następujących krajów: Orkadów, Szetlandów, Wysp Owczych oraz Wyspy Man. Konkurencja odbyła się 2 lipca.

Medaliści

Przebieg 
Przebieg turnieju wyglądał następująco:

Mecz o brązowy medal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Łucznictwo na stronie wyników Island Games 2009 
  

Island Games 2009